

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Grabkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal
 Grabkowo – część wsi Trzebunia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Grabkowo – dawny folwark i samodzielna gromada, obecnie w granicach Warszawy